Миха́йловский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Михайловский проезд — улица в Москве. См. также:
 1-й Верхний Михайловский проезд;
 2-й Верхний Михайловский проезд;
 3-й Верхний Михайловский проезд;
 4-й Верхний Михайловский проезд;
 5-й Верхний Михайловский проезд;
 Верхний Михайловский Поперечный проезд;
 1-й Нижний Михайловский проезд.
 Михайловский проезд — улица в Санкт-Петербурге.

См. также